Ґміна Вішньова може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Вішньова (Мисленицький повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Вішньова (Стрижівський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві

Див. також 
 Вісньова